Койсу — русская транскрипция гидронима тюркского происхождения (напр. кумык. Къойсув), перевод — «Овечьи Воды».

Реки на Северном Кавказе 
 Койсу — название р. Сулак до XX в.
 Аварское Койсу — правая составляющая р. Сулак.
 Андийское Койсу — левая составляющая р. Сулак.
 Кара Койсу — правый приток р. Аварское Койсу.
 Казикумухское Койсу — правый приток р. Кара Койсу.

См. также 
 Койсуг
 Овечьи Воды